Verdrag van San Ildefonso (1777), een verdrag over koloniale grensverschillen   tussen Spanje en Portugal 
 Verdrag van San Ildefonso (1796), een verdrag waarbij Spanje en Frankrijk bondgenoten werden tegen Groot-Brittannië
 Verdrag van San Ildefonso (1800), een geheim verdrag tussen Spanje en Frankrijk waarbij de twee landen hun bondgenootschap herbevestigden en Spanje het koloniale gebied Louisiana weer aan Frankrijk teruggaf